Tolotra Ramaromiantso, dit  Gana, né le  à Antananarivo, est un joueur de rugby à XV malgache. Il a joué en équipe de Madagascar, il mesure 1,96 m et il pèse 105 kg. Il évolue dans le club 3F.B.

Parcours en club 

 XV SIMPATIQUE. .
 Cheminot Besetroka. .
 3F.B. .

Palmarès 

 Vice-Champion d'Afrique et Madagascar
 Champion d'Afrique D1B CAN 2012

Sources 

Joueur malgache de rugby à XV
Naissance en août 1984
Naissance à Antananarivo